Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 14 по 16 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Предварительные заплывы 
14 августа 2008, с 18:33 до 18:59 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
15 августа 2008, с 10:03 до 10:12 по местному времени

Финал 
16 августа 2008, в 10:39 по местному времени

Ссылки 
 Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Вольный стиль, мужчины, 050 м